Список национальных памятников культуры Словацской Республики, провозглашённых до 2002 года () — перечень семидесяти двух памятников культуры Словацской Республики, получивших правовой статус национальных в период с 1961 по 2002 годы, до вступления в силу закона № 49/2002 Z.z. об охране памятникового фонда.

Источник 
 

Списки:Словакия